Toto je seznam měst v Tádžikistánu.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 10 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z let 1989 a 2000, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2008 a k 1. lednu 2014 a provincie, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti odhadu z roku 2014. Největší aglomerací v Tádžikistánu je Dušanbe, kde žije 843 252 obyvatel, což je 13% z počtu obyvatel v celé zemi.

 n/a (z angličtiny: not available - nedostupný)

Reference

Externí odkazy 
 
 State Statistical Committee
 World Gazetteer – Current population figures for Tajik cities
 City Population – Historical censuses for Tajik cities

Související články 
 Seznam seznamů měst

Tádžikistán
 
města